Дјуранд има више значења:
 Дјуранд (Мичиген)
 Дјуранд (Висконсин)
 Дјуранд (Илиноис)